Örnen kan avse:

 Örnen (TV-serie) – dansk TV-serie från 2004-2006
 UAV 03 Örnen – ett taktiskt UAV-system som används inom Försvarsmakten, se AAI RQ-7 Shadow
 Örnen – det ryska kodnamnet för spionen Stig Wennerström
 Rederi AB Örnen – ett tidigare rederi

Farkoster
 Örnen (1644) – mindre svenskt örlogsskepp sjösatt 1644
 Örnen – segelfartyg tillhörigt Rederi AB Örnen, Göteborg (rederiet likviderat 1893)
  – svensk torpedkryssare sjösatt 1896
 Örnen (ballong) – vätgasballong som August Andrée använde vid sitt försök att flyga till Nordpolen 1897
 ORP Orzeł (polska för Örnen) – polsk ubåt som deltog i andra världskriget
 Örnen – svenska översättningen på månlandaren Eagle, se Apollo 11
 Örnen (mopedmärke) – märke på cyklar, motorcyklar och mopeder från A-B John Hedbergs Maskinaffär
 Bogserbåten Örnen – byggd 1903 i Göteborg, idag hemmahörande i Västerås

Föreningar
 Unga Örnar – ungdomsorganisation inom svenska arbetarrörelsen
 Örnarna – speedwayklubb i Mariestad
 GF Örnen – gymnastikförening i Hässleholm
 HC Örnen – en ishockeyförening i Örebro
 IF Örnen – fotbollsklubb i Charlottenberg, Värmland
 BK Örnen – fotbollsklubb i Örnsköldsvik

Geografi och astronomi
 Gyllene örnen – bergstopp i Anderna, se Illimani
 Örnen (stjärnbild) – stjärnbild

Kultur
 Örnen (TV-serie) – dansk TV-serie från 2004-2006
 Örnen har landat (roman) – bok från 1975 om månlandningen
 Örnen har landat (film) – film från 1976 baserad på boken med samma namn från 1975
 Svarta örnen – en amerikansk stumfilm från 1925 regisserad av Clarence Brown

Se även
Örn (olika betydelser) – flera
Örnar